Шамаш — многозначный термин:

 Шамаш — бог солнца в вавилонской и ассирийской мифологии.
 Шамаш, шамес (в ашкеназском произношении) — у иудеев синагогальный служка, ответственный за административную и хозяйственную деятельность.
 Шамаш — один из светильников в составе ханукии.
 Шамаш, Александр Иосифович (1915—1987) — советский художник-график, киноплакатист и журналист.